Storting (Noorwegen), het Noorse parlement
Stortinget (metrostation), een station van de metro van Oslo